Dalmatinski vinski klub je hrvatska neprofitna udruga osnovana krajem 2006. godine u cilju promicanja dalmatinske vinske tradicije i vinske kulture. Kao prva udruga takve vrste u Hrvatskoj među svojim ciljevima navodi i aktivno sudjelovanje u unapređenju ekološkog razvoja autohtonih dalmatinskih sorti grožđa i vina, te poticanje kulturnih i tradicijskih sadržaja u sklopu vinskog, gastronomskog, ekološkog i etno turizma u Dalmaciji.

Osnovne djelatnosti 

Osnovne djelatnosti udruge su: unapređenje i promidžba dalmatinske tradicije i vinske kulture putem suvremenih medija i osobnog iskustva; organiziranje susreta, izleta, savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih skupova o navedenim temama, edukacija iz područja enologije i gastronomije; stručna pomoć u organizaciji kulturnih i tradicijskih sadržaja u promociji vinskog, ekološkog i etno turizma; poticanje i sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima vezanim uz dalmatinske sorte grožđa i vina; stručna edukacija i usavršavanje članova; suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu.

Croatia Wine Fest 2008 

Dalmatinski vinski klub osmislio je i organizira Prvi međunarodni vinski festival Croatia Wine Fest 2008 od 22. do 24. kolovoza u Splitu. U neposrednom kontaktu i druženju uz kušanje vina i razgovor u ugodnoj osvježavajućoj atmosferi vinskih podruma rimskog cara Dioklecijana na jednom mjestu okupit će vinare, distributere, ugostitelje, trgovce, kupce velike i male, novinare, vinske entuzijaste, glumce, pjesnike, glazbenike, umjetnike, turiste i sve druge ljubitelje vina.

Vanjske poveznice 
Službena stranica
CROATIA WINE FEST 2008

Hrvatske udruge